Orfanotrofio ima više značenja:
 Orfanotrofio, Frosinone
 Orfanotrofio, Isernia
 Orfanotrofio, Latina